Орлов, Георгий: Орлов, Георгий Александрович (род. 1927) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Орлов, Георгий Иванович (1884—1941) — русский и эстонский врач, эстонский политик.
 
 Орлов, Георгий Никифорович (1900—1961) — заслуженный артист РСФСР (1939), заслуженный деятель искусств РСФСР (1951).
 Орлов, Георгий Петрович (род. 1928) — доктор философских наук, профессор УрГУ.
 Орлов, Георгий Фёдорович (1925—2007) — чувашский писатель, поэт, член Союза писателей СССР.
 Георгий (Орлов) (1840—1912) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Енотаевский.